Kawabe se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Atsushi Kawabe
 Susumu Kawabe
 Tosiro Kawabe